Pomnik ku czci dowódców Okręgu Pomorskiego ZWZ AK w Toruniu – kamień upamiętniający komendantów Okręgu Pomorskiego ZWZ-AK w Toruniu.

Lokalizacja 
Pomnik znajduje się w centrum miasta, na Przedmieściu św. Katarzyny, na placu św. Katarzyny, w sąsiedztwie kościoła garnizonowego św. Katarzyny, CKU oraz dawnego Domu Żołnierza.

Charakterystyka 
Pomnik odsłonięto 27 września 2008 roku z inicjatywy prof. Elżbiety Zawackiej oraz Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskiego AK i WSP. W uroczystości tej, przy akompaniamencie Toruńskiej Orkiestry Wojskowej, wzięły udział władze województwa i miasta, Garnizonu Toruń, duchowieństwo oraz mieszkańcy Torunia. Budowę obelisku sfinansowały: Gmina Miasta Toruń, samorząd wojewódzki, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na kamieniu widnieje tablica poświęcona pięciu dowódcom ZWZ AK: Józefowi Chylińskiemu, Rudolfowi Ostrihanskyemu, Janowi Pałubickiemu, Józefowi Ratajczakowi i Franciszkowi Trojanowskiemu.

Zobacz też 
 Pomniki w Toruniu
 Zbrodnia w Barbarce

Przypisy 

Pomniki w Toruniu
Kamienie pamiątkowe w Polsce
Pomniki w Polsce odsłonięte w 2008
Pomniki Armii Krajowej w Polsce